Die zweite UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1951 in Luxemburg ausgetragen.

Ergebnisse

Profis 

1951
Radsportveranstaltung 1951
Radsportwettbewerb in Luxemburg
Sportveranstaltung in Luxemburg (Stadt)